El nombre Lemmon puede referirse a:

 John Gill Lemmon, botánico, pteridólogo, especialista en forestales, escritor, explorador estadounidense.
 Lemmon Valley-Golden Valley (Nevada), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Washoe en el estado estadounidense de Nevada.
 Lemmon (condado de Corson, Dakota del Sur), territorio no organizado ubicado en el condado de Corson en el estado estadounidense de Dakota del Sur.
 Lemmon (Dakota del Sur), ciudad ubicada en el condado de Perkins en el estado estadounidense de Dakota del Sur.